Владимир Суханов:
 Суханов, Владимир Васильевич (1914—1995) — военный инженер, лауреат Сталинской премии (1950).
 Суханов, Владимир Владимирович (род. 1937) — советский и российский деятель культуры, педагог, и. о. ректора Московской консерватории (2004—2005).
 Суханов, Владимир Павлович (род. 1947) — советский и российский баянист.
 Суханов, Владимир Семёнович (род. 1943) — советский хоккеист.